Johan Schenck (1660 - ca. 1712) Nederlands componist en gambist;
Johann Schenck von Grafenberg (1530 - 1598), Duits arts en schrijver.